Cristian Garín era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno da Federico Coria.

In finale Carlos Alcaraz ha sconfitto Diego Schwartzman col punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Matteo Berrettini (quarti di finale)
  Casper Ruud (ritirato)
  Diego Schwartzman (finale)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)

  Cristian Garín (primo turno) 
  Lorenzo Sonego (secondo turno) 
  Carlos Alcaraz (campione) 
  Albert Ramos Viñolas (secondo turno)

Qualificati 

  Miomir Kecmanović (quarti di finale)
  Sebastián Báez (primo turno)

  Juan Ignacio Londero (primo turno) 
  Daniel Elahi Galán (primo turno)

Lucky loser 

  Roberto Carballés Baena (secondo turno)

Wildcard 

  Shang Juncheng (primo turno)
  Thiago Monteiro (secondo turno)

  Felipe Meligeni Alves (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Rio Open 2022